Alhambra puede hacer referencia a:

Lugares
 Alhambra, un municipio de España, en la provincia de Ciudad Real.
 Alhambra, una ciudad de California, Estados Unidos.
 Alhambra, una villa de Illinois, Estados Unidos.

Edificios
 Alhambra, una ciudad palatina andalusí en Granada, España.
 Alhambra, un palacio localizado en Santiago de Chile.
 Alhambra, un palacio de la ciudad de Quito, Ecuador.
 Alhambra, un palacio o castillo de la ciudad de Argel.

Películas
 Alhambra (película 1940), rodada en 1936 y estrenada en 1940, en clave de comedia.
 Alhambra (película 1950), estrenada en 1950, sobre el mismo argumento pero en clave de melodrama.

Alimentos
 Cervezas Alhambra, una marca de cerveza de España.

Vehículos
 SEAT Alhambra, un monovolumen del segmento D producido por el fabricante español SEAT desde el año 1996.

Empresas
 Editorial Alhambra, con sede en Madrid, adquirida en 1990 por el grupo británico Longman, perteneciente a Pearson.